(ur. 1954) – muzyk 
  (ur. 1958) – sportowiec australijski, zawodnik i trener futbolu australijskiego
 Mark Williams (ur. 1959) – aktor brytyjski
 Mark Williams (ur. 1966) – piłkarz z Południowej Afryki
  (ur. 1965) – brytyjski geolog (University of Leicester)
  (ur. 1966) – polityk brytyjski, członek parlamentu z ramienia Liberalnych Demokratów
 Mark J. Williams (ur. 1975) – snookerzysta walijski, mistrz świata
  – entomolog z Południowej Afryki specjalizujący się w motylach